Стешутино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 34 км к востоку от города Остров и в 3 км к юго-востоку от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 2 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)